Свято-Воскресенская церковь (Заручевская церковь, ) — утраченный православный храм Витебска, располагавшийся в Заручавской слободе. Разрушен коммунистами в 1950-х годах. Ныне на этом месте расположен двор между угловыми домами по улице Калинина, 8/2 и улицы Правды, 4.

История 
Церковь была построена в 1771—1777 годах из кирпича, вероятно, на месте прежнего деревянного храма, на средства столярной мастерской в стиле барокко. Во время Отечественной войны 1812 года использовалась как мельница. Разрушена в 1950-х годах.

Архитектура 
По исследованиям архитектора А. М. Кулагина, главный фасад был обрамлён двухъярусными башнями, над крышей возвышался купол на лёгком барабане.

Литература 
 Кулагін А. М. Свята-Васкрасенская (Заручаўская) царква, Віцебск // Праваслаўныя храмы на Беларусі: энцыклапедычны даведнік. — Мн., 2001. — С. 228.

Православные храмы Витебска
Утраченные храмы Витебска
Витебск
Храмы, заложенные в 1771 году
Храмы, построенные в 1777 году в России
Храмы, снесённые в 1950-е годы